Osoby o tym nazwisku:
 Clemente Ateba – polityk i dyplomata z Gwinei Równikowej
 Joseph Befe Ateba – katolicki duchowny